Оахака може да се отнася за:
 Оахака, щат в Мексико
 Оахака, долина в Мексико
 Оахака де Хуарес, град в Мексико